Чухнов Аркадій Сергійович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чухнов Володимир Іванович (1946—1979) — радянський кінооператор, лауреат Державної премії СРСР.
 Чухнов Іван Пилипович (1904—1965) — генерал полковник технічних військ СРСР, учасник Другої світової війни.